Stratos může být:
 Stratos (Řecko), vesnice v Řecku
 Stratos (přehradní nádrž), přehradní nádrž v Řecku
 Lancia Stratos HF, italský sportovní automobil
 SKD Stratos (též Iveco Stratos), český minibus
 Nikolaos Stratos, řecký politik, ministr zahraničních věcí v roce 1922